Щуры () — род певчих птиц из семейства вьюрковых. От близких родов (красных и обыкновенных снегирей) отличается более высоким клювом, высота его в основании равна ширине. За свой короткий, крючкообразно изогнутый впереди клюв обыкновенный щур () получил название финского попугая. Хвост слегка выемчат. Боковые пальцы ног неодинаковой величины. К щурам относятся три вида, живущие в лесах холодных стран северного полушария. Зимой щуры, соединяясь стайками, кочуют, спускаясь постепенно к югу и придерживаясь хвойных лесов. Пищу щуров составляют преимущественно семена хвойных деревьев. Гнёзда, свитые из веточек хвойных, из стебельков и лишайников, помещаются на ветвях возле ствола. Полная кладка состоит из 3-х — 4 -х зеленовато-голубых яиц с тёмными пятнышками. Обыкновенный щур — кругополярная птица. Взрослые самцы тёмно-серые с резким розовым налетом, так что окраска кажется карминовой. Хвост и крылья тёмно-бурые, последние — с двумя поперечными белыми полосками. У взрослых самок перья с ясным жёлтым налётом.

Виды 
 . Описан Карлом Линнеем в 1758 году.
 . Описан Брайаном Ходжсоном в 1836 году. Перенесён в другой род, актуальное название — Carpodacus subhimachalus.

Литература 
 

Вьюрковые
Роды птиц